Podolská může být:

příjmení
 Hana Podolská (1880–1972) – česká módní návrhářka

místní název
 Podolská (Praha) – ulice v Praze 4–Podolí